Терміна́л (від  — кінець,  — кінцевий, заключний) — кінцева або початкова частина деякої системи, яка забезпечує зв'язок системи із зовнішнім середовищем або доступ до системи із зовнішнього середовища.

 Комп'ютерний термінал — робоче місце користувача комп'ютера, робоче місце в ЕОМ, що обслуговує багато користувачів. Синоніми: тонкий клієнт, емулятор терміналу, telnet. Зазвичай термінали обладнані клавіатурою та дисплеєм. Головний термінал для адміністративних повідомлень називається консоллю.
 Платіжний термінал.
 Термінал (у мобільних мережах) — абонентський телефон (на відміну від комутаційного устаткування мережі).

Транспорт 
 Термінал (у транспортній термінології) — спеціалізована частина транспортного вузла, де закінчується транспортування (наприклад, термінал залізничного вокзалу в м. Києві: північний і південний вокзали)
 Термінал в авіації (наприклад, вантажні склади чи коридори посадки-висадки пасажирів у системі аеропорту).
 Термінал (у гідротранспортних системах) — комплекс обладнання на початку і в кінці трубопроводу.

Назва 
 «Термінал» — торговельно-розважальний центр у Броварах.
 «Термінал» — фільм Стівена Спілберга.

Література 
 Світлий Ю. Г., Білецький В. С.. Гідравлічний транспорт (монографія). — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. — 436 с. ISBN 978-966-317-038-1